Rapaport ist ein Familienname. Zu Herkunft und Bedeutung siehe Rappoport.

Namensträger 
 Alexandra Rapaport (* 1971), schwedische Schauspielerin
 David Rapaport (1911–1960), ungarisch-amerikanischer Psychoanalytiker und Psychologe
 Felix T. Rapaport (1929–2001), US-amerikanischer Mediziner
 Helena Rapaport (* 1994), schwedische Skirennläuferin
 Ionel Rapaport (1909–1972), rumänischer Arzt 
 Martin Rapaport (* 1952), US-amerikanischer Diamantenunternehmer
 Matilda Rapaport (1986–2016), schwedische Extremsportlerin
 Michael Rapaport (* 1970), US-amerikanischer Schauspieler und Komiker
 Pola Rapaport (* 1958), US-amerikanische Dokumentarfilmerin und Regisseurin
 Rudolf Ray (Rudolf Rapaport; 1891–1984), österreichischer Maler

Siehe auch 
 Rapoport
 Rappeport
 Rappoport

Familienname